Morje je lahko:
 morje – razsežno območje slane vode
 Morje – naselje pri Framu
 Radio Morje 
 robno morje
 Morje – kratki film

Glej tudi 
 Starec in morje
 Morje v meni (izvirno Mar adentro)